Lau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Bernhard Lau
 Michael Wai-Neng Lau